Berkeley, Kalifornija
 Sveučilište u Berkeleyu
 Berkeley, Illinois, predgrađe Chicaga
 Berkeley, Missouri, SZ predgrađe St. Louisa
 Berkeley, okrug Albemarle, Virginia
 Berkeley, okrug Charles City, Virginia

Kanada
 Berkeley, Ontario

Australija
 Berkeley, Novi Južni Wales
 Berkeley Vale, New South Wales

Ostalo
 Berkeley (astronomski katalog)